M1919 può indicare diversi armamenti militari statunitensi identificati con un vecchio sistema di nomenclatura basato sull'anno di costruzione. Con il numero di modello (Model number) M1919 si possono individuare:

Browning M1919 – mitragliatrice media raffreddata ad aria, costruita dal 1919 al 1945 e rimasta in uso presso l'esercito americano fino al 1970.
M1919 (cannone) – cannone ferroviario calibro 16 pollici
M1919 (carro armato) – carro armato medio sperimentale statunitense

Pagine correlate 
M1918
M1920